Caso Padova (1957) – tentativo di frode sportiva della partita Padova-Legnano (3-0) del 12 giugno 1955
Caso Padova (1985) – illecito sportivo, verificatosi nel 1985